Anne Bosveld (1995), Nederlands voetballer
 Floris Bosveld (1992), Nederlands danser
 Gerrit Bosveld, Nederlands voetballer
 Henk Bosveld (1941-1998), Nederlands voetballer
 Jan Bosveld (1963), Nederlands componist en dirigent